А́мори Нола́ско Гарри́до (; род. 24 декабря 1970, Пуэрто-Рико) — пуэрто-риканский актёр с доминиканскими корнями, наиболее известен ролью Фернандо Сукре в сериале «Побег».

Биография 
Ноласко родился в Пуэрто-Рико, родители его доминиканцы. Изначально не планировал становиться актером, окончил Университет Пуэрто-Рико по специальности биология, собирался стать врачом. Однако, он не стал работать по специальности и переехал в Нью-Йорк, где стал студентом Американской Британской Драматической Школы Искусств.

Личная жизнь 
Живёт в Лос-Анджелесе. С начала 2009 встречался с актрисой Дженнифер Моррисон. Пара распалась в 2012 году..

Карьера 
Ноласко был приглашённым актёром в таких сериалах, как «Арлисс», «C.S.I.: Место преступления» и «Скорая помощь». Его первым заметным появлением на экране была роль гонщика на красной машине по имени Оранж Джулиус в фильме «Двойной форсаж». Затем он сыграл роль Минандео в фильме «Мистер 3000» с Берни Маком в главной роли. В 2007 засветился в небольшой роли в «Трансформерах», отклонил предложение сняться в продолжении фильма, «Трансформеры: Месть падших», из-за конфликта в расписании. На сегодняшний день его самой значимой ролью является роль Фернандо Сукре в сериале «Побег».

В ноябре 2009 появился в клипе дуэта Wisin & Yandel совместно с T-Pain на песню «Imagínate».

В марте 2010 начал сниматься во втором сезоне сериала «Саутленд» вместо выбывшего актера в роли детектива Рене Кордеро, но после съемок трех эпизодов тоже покинул сериал.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Биография на www.tv.com 
 Биография Амори Ноласко на оф. сайте Побега

Киноактёры США